Andrzej z Tęczyna lub Andrzej Tęczyński (zm. 1368) – wojewoda krakowski,
 Andrzej Tęczyński (zm. przed 1414) – podstoli krakowski, kasztelan wojnicki,
 Andrzej Tęczyński (zm. 1461) – starosta rabsztyński i chełmiński,
 Andrzej Tęczyński (zm. 1503) – kasztelan małogoski, sądecki i wojnicki,
 Andrzej Tęczyński (zm. 1536) – hrabia, sekretarz królewski, referendarz koronny, podkomorzy sandomierski i krakowski, kasztelan biecki i krakowski, wojewoda lubelski, sandomierski i krakowski, starosta sandomierski, bełski, chełmski, trembowelski, krasnostawski, hrubieszowski, sokalski, ojcowski, ratneński, tyszowiecki,
 Andrzej Tęczyński (zm. 1561) – hrabia, chorąży krakowski, miecznik koronny, kasztelan połaniecki, lubelski, krakowski, wojewoda lubelski, starosta śniatyński i rohatyński,
 Andrzej Tęczyński (zm. 1588) – kasztelan bełski, wojewoda bełski i krakowski, starosta zatorski, oświęcimski, hrubieszowski,
 Andrzej Tęczyński (1576–1613)– kasztelan wiślicki, bełski, starosta horodelski i stryjski.